Osoby o tym nazwisku:
 Jan Łebkowski – polski inżynier ogrodnik
 Kamil Łebkowski – polski zawodnik mieszanych sztuk walki
 Mirosław Łebkowski – polski pisarz, tłumacz i autor tekstów piosenek